Ob'jačevo (in lingua russa Объячево) è una città di 5.800 abitanti situata in Russia, nella Repubblica dei Komi.

Centri abitati della Repubblica dei Komi